Tatrzański Park Narodowy – park narodowy w Polsce utworzony w 1955

 Tatrzański Park Narodowy – park narodowy na Słowacji utworzony w 1949